

Patronyme 

 Alan Kurdi (2012-2015), un garçon syrien d'origine kurde, réfugié de la guerre civile syrienne, mort noyé en 2015 à l'âge de trois ans ;
 Amiri Kurdi (1991-), un footballeur saoudien.

Autre 
Kurdî peut désigner :
  kurdî, le nom en kurde de la langue kurde, une langue indo-européenne parlé par les Kurdes (environ 44 millions de personnes).

Voir aussi 
 TRT Kurdî, une chaîne de télévision publique turque diffusant en langue kurde
 Alan Kurdi, un navire utilisé depuis 2018 par l'organisation humanitaire Sea-Eye pour le sauvetage des migrants en mer Méditerranée